Брионес има више значења:

 Брионес (Сан Лорензо Аксокоманитла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Брионес (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику